«Орёл и решка» может означать:

 «» — польский фильм 1974 года, режиссёр Рышард Филипский.
 «Орёл и решка» — российский фильм 1995 года, режиссёр Георгий Данелия.
 «Орёл и решка» — украинская телепрограмма о путешествиях.

См. также 
 «Орёл или решка» — итальянский фильм 1978 года, режиссёр Серджо Корбуччи.